Островное — село в Мамонтовском районе Алтайском крае Российской Федерации. Административный центр Островновского сельсовета.

География 
Расположено в центральной части края, у озера Большое Островное.

 Климат
континентальный. Средняя температура января −18,2 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 367 мм.

История 
Основано в 1854 году.

В 1928 году состояло из 289 хозяйств. В административном отношении являлось центром Островновского сельсовета Мамонтовского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
В 1928 году основное население — русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 1388 чел.

Инфраструктура 
Администрация поселения, МКОУ «Островновская СОШ», почтамт.

Транспорт 
Островное доступно автомобильным транспортом.

Подходит автодорога межмуниципального значения «подъезд к с. Островному» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-2712), проходит автодорога межмуниципального значения «Мамонтово — Крестьянка» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-2701).

Примечания 

Населённые пункты Мамонтовского района